Hazara, individu del poble dels hazares de parla persa que viu al centre de l'Afganistan (regió d'Hazarajat) i al nord-oest del Pakistan
 Districte d'Hazara, antic districte del Pakistan 
 Divisió d'Hazara, antiga entitat administrativa del Pakistan 
 País Hazara o Hazarajat, regió del centre de l'Afganistan habitada pels hazares